Contea di Pierce o Pierce County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pierce (Dakota del Nord)
 Contea di Pierce (Georgia)
 Contea di Pierce (Nebraska)
 Contea di Pierce (Washington)
 Contea di Pierce (Wisconsin)